A Škoda Plzeň címszó az alább cikkekre utalhat:

 FC Viktoria Plzeň cseh labdarúgócsapat
 Škoda Holding cseh ipari cégcsoport